La liste des footballeurs internationaux polonais comprend tous les joueurs de football  en équipe de Pologne A.

Liste 

Liste mise à jour après le match Pologne-Slovénie du .

Références

Lien externe 
  Poland international caps | European football sur eu-football.info

Pologne
Liste